Bahnhofssiedlung steht für:

 Bahnhofssiedlung (Jacobsdorf), Wohnplatz der Gemeinde Jacobsdorf, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Bahnhofssiedlung (Rüdnitz), Wohnplatz der Gemeinde Rüdnitz, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Bahnhofssiedlung (Werneuchen), Wohnplatz der Stadt Werneuchen, Landkreis Barnim, Brandenburg

Siehe auch:
 Bahnhofsiedlung
 Bahnsiedlung
 Eisenbahnersiedlung